Старково — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в юго-западной части района, в лесной  местности, на р.Дребенка.

Уличная сеть не развита.

История 
До марта 2005 года деревня Старково входила в  Молодейскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ  деревня Старково, вместе с другими селениями упраздненной Молодейской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство, вывоз леса и деревообработка. 

Почтовое отделение, обслуживающее д. Старково, — 181160; расположено в д. Молоди.

Транспорт 
Просёлочная дорога к д. Палицы .

Ссылки 
 Старково (Псковская область) на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района